Чернишівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Чернишівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район